Rhescuporis (ou Rascypolis, Rhascoupolis, Rhascupolis) est le nom de plusieurs rois de Thrace et du Bosphore.

Rois des Odryses de Thrace 

 Rhescuporis I, roi des Sapéens (48 à 42 av. J.-C.).
 Rhescuporis II, dernier roi des Astéens et roi des Odryses (18 à 11 av. J.-C.).
 Rhescuporis III, roi des Sapéens et roi des Odryses (12 à 19).

Rois du Bosphore Cimmérien 

À la suite de l'union de la princesse Thrace Gepaepyris avec Aspourgos du Bosphore ce nom est également porté par plusieurs dynastes du royaume du Bosphore :

Le nombre et la numérotation des rois du Bosphore nommés « Rhescuporis » évolue fortement avec les auteurs et les époques ; en 1837 le grand numismate français Théodore-Edme Mionnet, ne dénombrait pas moins de huit rois Rhescuporis. Cette particularité est liée au fait que la plupart de ces souverains sont uniquement connus par leur émissions monétaires et que les découvertes archéologiques successives ont permis de combler certaines lacunes chronologiques et de réduire ainsi le nombre des rois sur la base de la similitude de leurs monnaies. 

 Rhescuporis I,  roi de 69 à 93 ap. J.-C..
 Rhescuporis II, roi de 211 à 228.
 Rhescuporis III, roi de 233 à 236, peut être identique au suivant.
 Rhescuporis IV, roi de 242 à 276.
 Rhescuporis V, roi de 304 à 341.

Annexes

Articles connexes 

 Liste des rois de Thrace
 Royaume des Odryses
 Royaume du Bosphore

Source partielle 

 

Liste en rapport avec la Grèce antique
Liste en rapport avec la Rome antique